

Geografia

Centri abitati
 Pescia – comune italiano della Toscana
 Pescia Romana – frazione di Montalto di Castro in provincia di Viterbo
 Pescia Fiorentina – frazione di Capalbio in provincia di Grosseto

Corsi d'acqua 
 Pescia o Pescia maggiore – torrente della Valdinievole che attraversa l'omonima città in provincia di Pistoia
 Pescia di Collodi o Pescia minore – torrente della Valdinievole che attraversa Collodi, frazione di Pescia in provincia di Pistoia

Persone
 Francesco Pescia – calciatore italiano
 Natalio Pescia – calciatore argentino